Frederik III van Oostenrijk, bijgenaamd de Schone (een bijnaam uit de 16e eeuw) (Wenen, 1289 - Gutenstein, 13 januari 1330), uit het huis Habsburg, was de tweede zoon van keizer Albrecht I en van Elisabeth van Gorizia-Tirol (dochter van Meinhard II van Gorizia-Tirol).

Hij werd hertog van Oostenrijk en van Stiermarken van 1306 tot 1330, eerst al vervanger van zijn oudere broer Rudolf III die koning van Bohemen was geworden en nadien als zijn opvolger. Hij liet zich in 1314, na nipt verlies bij de koningskeuze, toch als Rooms (tegen)koning kronen. Dit leidde onvermijdelijk tot een meerjarig conflict met de rechtmatig verkozen Lodewijk IV. Na een ferme nederlaag in 1322 kwam het verzoenend tot een dubbel-koningschap. Frederik trok zich echter in 1326 terug uit het actief besturen, zowel als (tegen)koning als hertog.

Frederik was gehuwd met Isabella, de dochter van koning Jacobus II van Aragón. Zij hadden de volgende kinderen:
 Frederik (1316-1322)
 Elisabeth (1317-1336)
 Anna (1318-1343), in 1328 gehuwd met Hendrik XV van Beieren (1312-1333) en in 1336 met graaf Jan Hendrik IV van Gorizia (1322-1338).

Voorouders

Frederik I
Frederik I
Habsburg
Persoon in de 14e eeuw